Channel One Cup 2013 spelades under perioden 19 - 22 december 2013. Huvudspelorten var Sotji, Ryssland. En utbruten match spelades i Prag, Tjeckien. Turneringen ingick som den tredje delturneringen i Euro Hockey Tour 2013/2014. 

Vinnare av Channel One Cup 2013 blev Tjeckien före Finland och med Ryssland på tredje plats.

Tabell

Resultat
Alla tider som anges är lokala. UTC+3 för matcher i Ryssland och UTC+1 för matchen i Tjeckien.

Se även
Channel One Cup
Czech Hockey Games
Euro Hockey Tour
Karjala Tournament
Oddset Hockey Games

Noter

2013 i Ryssland
2013 i Tjeckien
Euro Hockey Tour 2013/2014
Sportevenemang i Prag
Sportevenemang i Sotji
Prag under 2000-talet
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien